Ройал Бутан Арми — это транслитерация, которая может означать следующее:

 Королевская бутанская армия ()
 ФК Королевской бутанской армии (:en:Royal Bhutan Army F.C.) — футбольный клуб